Closer (Joy Division), een album van de Britse band Joy Division
 Closer (film), een film uit 2004
 Closer (toneel), een toneelstuk uit 1997
 Closer (nummer), een nummer van Ne-Yo
 Closer (Better Than Ezra), een album van Better Than Ezra
 Closer (The Chainsmokers), een nummer van The Chainsmokers met Valley
 Closer (ep), een album van Oh My Girl uit 2015
 The Closer, een Amerikaanse politieserie
 The Closer (1998), een Amerikaanse televisieserie met Tom Selleck, waarvan één seizoen is gemaakt